Il singolare del torneo di tennis ATP Itaparica 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Luiz Mattar 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Martín Jaite (semifinali)
 Emilio Sánchez (secondo turno)

 Amos Mansdorf (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Andre Agassi (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Itaparica 1987